Mar'ina Horka (vitryska: Мар’іна Горка) är en stad i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Horad Mіnsk. Mar'ina Horka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur 
Terrängen runt Mar'ina Horka är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Mar'ina Horka. Mar'ina Horka är det största samhället i trakten.

Se även 
 Städer i Minsks voblasć
 Belarus städer

Referenser

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Städer i Minsks voblasć